Список стран по длине магистральных трубопроводов основан на оценках ЦРУ США, опубликованных во «Всемирной книге фактов» по состоянию на 2013 год.

См. также 
 Трубопроводный транспорт

Примечания 

Трубопроводы
Трубопроводы по странам